Апофізи (від  — «наріст, відросток»; , , ) — жили, дайки та інші геологічні утворення, що відходять від великих геологічних тіл у бокові породи.

Як правило, апофізи складені гірськими породами, схожими з головним магматичним тілом, але відрізняються кристалічною або порфіровидною будовою.

Література 
 
 
Геологія